Cuma – (in latino Cumae), città antica della Campania, in Italia
Scavi archeologici di Cuma
Cuma – comune dell'Azerbaigian
Cuma – genere di crostacei malacostraci marini (ordine dei cumacei)
Cuma euboica – città dell'Eubea oggi nota come Kymi
Cuma eolica – (in  Κύμη), città greca dell'Eolide, oggi Aliağa in Turchia
Cuma – piroscafo italiano di diecimila tonnellate della seconda guerra mondiale, fu agganciato da un siluro nemico ed affondò al largo di Licata

Pagine correlate 
Battaglia di Cuma

Altri progetti